Loda kan syfta på:

Loda (Azerbajdzjan) - ort
Loda (djur) - ett släkte fjärilar